LSS kan syfta på: 

 LSS –  i Sverige ger rätt till särskild hjälp, se Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 LSS-boende – en bostad som är anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar
 LSS – ledamot av en vetenskaplig akademi vid Umeå universitet, se Kungliga Skytteanska Samfundet
 LSS – ett skolförband inom svenska flygvapnet, se Luftstridsskolan
 LSS – en manskör i Lund , se Lunds Studentsångförening